Ортодо́ксия (ортодокса́льность) — от  «прямое мнение; правильное учение; правоверие»; от  «прямой; правильный» +  «иметь мнение, полагать». Чаще всего термин используется для обозначения религиозного, философского, политического или какого-либо другого подхода, позиционирующего себя как наиболее соответствующий буквальному и первоначальному пониманию данного учения.

Вне религиозного контекста термин «ортодоксия» используется (нередко с уничижительным оттенком) для обозначения наборов догм (например, «научная ортодоксия»). Термины «ортодоксальный» и «неортодоксальный» также используются для обозначения чего-либо, отличного от обыкновенного, — например, новый и необычный способ решения проблемы называют «неортодоксальным», а стандартный — «ортодоксальным».

Человек, придерживающийся ортодоксальных идей, называется ортодоксом.

Религия 
Ортодоксия в религии — один из подходов к восприятию и реализации конкретного религиозного учения.

В иудаизме 
 Ортодоксальный иудаизм — собирательный термин для традиционалистских течений в иудаизме.
 Неоортодоксия в иудаизме — направление в ортодоксальном иудаизме, основанное равом Ш. Р. Гиршем в середине XIX века.
 Ортодоксальный модернизм в иудаизме — направление в ортодоксальном иудаизме, возникшее в XX веке.

В христианстве 
 Православная церковь, православие — славянская калька термина «(христианская) ортодоксия».
 Древневосточные (Ориентальные) православные (ортодоксальные) церкви — с конца XX века обозначение монофизитских церквей.
 Лютеранская ортодоксия — лютеранство периода становления (1580—1675 годы).
 Неоортодоксия в христианстве — течение в протестантских церквях Германии и Швейцарии в 1920-е годы.
  — предполагаемое раннее христианское движение, предшественник христианской ортодоксии.

В бахаизме 
  — секта в бахаизме.

Политика 
  — тип марксизма, представленного во Втором Интернационале, и существовавший до Первой мировой войны.
 Ортодоксальный троцкизм — течение в троцкизме, декларирующее себя как наиболее аутентичное идеям Льва Троцкого.

Медицина 
 Ортодоксальная медицина — одно из названий традиционной медицины в противовес нетрадиционной или альтернативной медицине.
 Ортодоксальный психоанализ — одно из названий фрейдизма.

Спорт 
  («Orthodox stance») — в англоязычных источниках название одного из способов расстановки рук и ног в единоборствах..
 Ортодоксальная защита — шахматный дебют, разновидность отказанного ферзевого гамбита.
 Ортодоксальная композиция — область шахматной композиции в противоположность неортодоксальной композиции.
  («Left-arm orthodox spin») — один из приёмов в боулинге.

Разное 
 Аня Ортодокс — псевдоним польского музыканта Анны Кумалы.
  — иорданский профессиональный баскетбольный клуб.
  — семена растений, пережившие сушку и/или замораживание во время хранения вне их естественной среды обитания.

Примечания